Влади́мир Тимоше́нко: 
 Тимошенко, Владимир Петрович (1935—1991) — советский машиностроитель, лауреат Госпремии УССР.
 Тимошенко, Владимир Семёнович (род. 1943) — российский дипломат.
 Тимошенко, Владимир Яковлевич (1912—1998) — старший лейтенант артиллерии, Герой Советского Союза.